День единства отмечается:
  — День единства (5 февраля).
  — День национального единства Грузии (9 апреля).
  — Праздник единства народа Казахстана (1 мая).
  — День возрождения, единства и поэзии Махтумкули Фраги (18 мая).
  — День единства (22 мая).
  — День венгерского национального единства (4 июня).
  — День единства славян (25 июня).
  — День национального единства (27 июня).
  — День единства (первый вторник июля).
  — День единения народов Дагестана (15 сентября).
  — Балтийский день единства (22 сентября).
  — Балтийский день единства (22 сентября).
  — День немецкого единства (День единства Германии) (3 октября).
  — День народного единства (4 ноября).
  — День национального единства Италии (4 ноября).
  — День единства (29 ноября).
  — День единства Румынии (1 декабря).
  — День единства (22 декабря).

См. также 
  — День соборности Украины (22 января).
  — День объединения (6 сентября).